Valle Central steht für:

 Valle Central (Cochabamba), Valle Central de Cochabamba in Bolivien
 Valle Central (Costa Rica), zentrales Hochland der Kordillere in Costa Rica 
 Valle Central, anderer Name des Valle Longitudinal in Chile